Meljak est un toponyme qui peut désigner :
Meljak, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Pljevlja ;
Meljak, une localité de Serbie située dans la municipalité de Barajevo et sur le territoire de la Ville de Belgrade.